Coudray es el nombre de varias comunas de Francia:

 Coudray, en el departamento de Eure.
 Coudray, en el departamento de Loiret. 
 Coudray, en el departamento de Mayenne.

También es un apellido
 Marie Alexandre Lucien Coudray, escultor y grabador de medallas francés, (1864 - 1932).